

Aziende 
Osella Corse, scuderia automobilistica
Fattorie Osella, azienda casearia piemontese

Persone 
 Marco Osella, ciclista professionista italiano
 Enzo Osella, imprenditore e fondatore dell'omonima scuderia
 Domenico Osella, imprenditore e fondatore dell'omonima azienda casearia

Numismatica 
Osella,  moneta coniata a Venezia dal 1521; una moneta con lo stesso nome fu coniata a Murano.

Premi 
 Premio Osella: uno dei premi della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, tra cui anche:
 Premio Osella per la migliore sceneggiatura
 Premio Osella per il migliore contributo tecnico